Franciaország
Sainte-Reine, település Haute-Saône megyében
Sainte-Reine, település Savoie megyében